Yorck-Denkmal steht für
Yorck-Denkmal (Berlin)
Yorck-Denkmal (Königsberg)
Yorck-Denkmal (Wartenburg), Sachsen-Anhalt